Le Championnat d'Espagne masculin de handball 2020-2021 est la soixante-dixième édition de cette compétition.

Le FC Barcelone réalise une saison parfaite en remportant tous ses matchs, toutes compétitions confondues. Les Catalans s'adjugent donc le championnat mais aussi la Coupe du Roi, la Coupe ASOBAL, la Supercoupe et la Ligue des champions. Le CD Bidasoa s'adjuge la deuxième place avec une avance confortable sur un trio de poursuivants composé de Logroño, Granollers et Huesca.

En bas de tableau, quatre équipes sont reléguées pour permettre un retour à seize participants. Le BM Guadalajara et le CB Puerto Sagunto raccompagnent les deux promus  à l'étage inférieur.

Présentation

Modalités 
Les dix-huit meilleurs clubs d'Espagne s'affrontent en matchs aller-retour du  au .

Le club classé premier à l'issue des  est sacré champion d'Espagne et se qualifie pour la Ligue des champions. Pour que le championnat retrouve son nombre normal de seize clubs, les quatre derniers sont relégués en deuxième division tandis que seuls deux clubs sont promus.

Participants 

La saison précédente ayant été interrompue par la crise sanitaire liée au covid-19, les seize équipes sont maintenues pour cette compétition. De plus, Club Cisne et CB Villa de Aranda sont promus.

Compétition

Classement

Résultats

Statistiques et récompenses

Récompenses 
À l'issue du Championnat d'Espagne, une nouvelle fois dominé par le FC Barcelone qui a remporté tous les titres nationaux, l'équipe-type de la saison est :

Statistiques 
Les meilleurs buteurs sont :

Bilan de la saison

Notes et références 

2020-2021
Espagne
Handball M1